Show hace referencia a varios artículos:

Véase:

Espectáculo
Como sustantivo del inglés puede traducirse por espectáculo.
Artículos relacionados: Programa (difusión), Farándula

Personas
 Show Luo (1979-), actor de Taiwán.
 Eric Show (1956–1994), jugador estadounidense de béisbol.
 Don Shows (1940-2014), entrenador estadounidense de fútbol americano.
 Ronnie Shows (1947-), político estadounidense.
 Laurie Show (-1991) mochiestadounidense.
 Show Hayami (1958-), actor japonés.
 Manuel Cafumana (1999-), conocido como Show, futbolista angoleño.
 Curro Show  (2005-), conocido como currete, Biólogo marino.

Música
 'Show (álbum de The Cure)